Мартін Дамм і Цирил Сук були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, вибувши в півфіналі.

У фіналі Джаред Палмер і Джефф Таранго перемогли Євгена Кафельникова і Даніеля Вацека з рахунком 6–4, 6–7, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1998
Кубок Кремля